West Fifteenth Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 West Fifteenth Street Historic District (Anniston, Alabama), NRHP-ID 91000662
 West Fifteenth Street Historic District (Covington, Kentucky), NRHP-ID 86003485